La ville de Belgrade (Serbie) a été plusieurs fois assiégée et, sans précision de date, le siège de Belgrade peut renvoyer :
 au siège de Belgrade (1440)
 au siège de Belgrade (1456)
 au siège de Belgrade (1521)
 au siège de Belgrade (1688)
 au siège de Belgrade (1690)
 au siège de Belgrade (1717)
 au siège de Belgrade (1739) pendant la guerre austro-russo-turque de 1735-1739
 au siège de Belgrade (1789) pendant la guerre austro-turque de 1787-1792
 au siège de Belgrade (1806) pendant le premier soulèvement serbe
 à la bataille de Belgrade pendant la campagne de Serbie (1914)
 à la bataille de Belgrade pendant la campagne de Serbie (1915)
 à l'offensive de Belgrade (1944)

Belgrade